Stömnesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stömnesjön, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (1,35 km²)
Stömnesjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (2,44 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn